Lauri Aleksi Asikainen (ur. 28 maja 1989 w Savonlinnie) – fiński kombinator norweski i skoczek narciarski.

Przebieg kariery 
12 marca 2005 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym w Vuokatti. 17 marca 2007 wywalczył brązowy medal na mistrzostwach świata juniorów w Tarvisio, w skokach narciarskich, występując gościnnie w konkursie drużynowym. Finlandia uplasowała się na trzeciej pozycji. Latem 2010 zdecydował się uprawiać jedynie skoki.

22 września 2012 zajął 2. miejsce w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Klingenthal. Punkty Pucharu Świata w skokach narciarskich po raz pierwszy w karierze zdobył 1 grudnia 2012 w Ruce, zajmując 23. miejsce.

W styczniu 2013 zdobył tytuł mistrza Finlandii, z przewagą 34,3 punktu nad drugim Heiskanenem. W marcu zdobył brązowy medal na skoczni normalnej.

Najwyższe miejsce w konkursie PŚ (7.) zajął 5 grudnia 2015 w Lillehammer. Najwyżej sklasyfikowany w końcowej klasyfikacji cyklu (30.) został w sezonie 2014/2015. W międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS po raz ostatni wystąpił w styczniu 2018, zajmując 49. miejsce w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Bischofshofen.

Kombinacja norweska

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: 57.
 sezon 2009/2010: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2004/2005: niesklasyfikowany
 sezon 2005/2006: 103.
 sezon 2006/2007: niesklasyfikowany
 sezon 2007/2008: niesklasyfikowany
 sezon 2008/2009: nie brał udziału
 sezon 2009/2010: 77.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Skoki narciarskie

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Asikainena na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Asikainena na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Drużynowo

Starty L. Asikainena na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Fińscy kombinatorzy norwescy
Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1989